Rigor mortis, fenomeno di contrazione dei muscoli che avviene dopo la morte

Rigor Mortis, fumetto italiano di Riccardo Crosa
Rigor Mortis, programma radiofonico della BBC Radio 4
Rigor Mortis, gioco da tavolo della Stratelibri
Rigor Mortis, film del 2013

Musica 
Rigor Mortis, gruppo musicale thrash metal statunitense
Rigor Mortis, album demo dei Death
Rigor Mortis, album dei Rigor Mortis